Prisoners in Paradise — пятый студийный альбом шведской рок-группы Europe. Последний альбом группы перед распадом в 1992 году.

Об альбоме 
Это последний альбом группы, записанный с участием Ки Марселло. Также это последний альбом группы, выпущенный в XX веке. В 1992 году группа временно прекращает деятельность, и только в 2003 году в прессе опубликовалось заявление, что группа работает над новым альбомом и собирается организовать концертный тур. Следующий альбом Start from the Dark вышел в 2004 году.

Список композиций

Участники записи 
 Джоуи Темпест – вокал, клавишные 
 Ки Марселло – гитара, бэк-вокал
 Джон Левен – бас-гитара
 Мик Микаэли – клавишные, бэк-вокал
 Ян Хоглунд – ударные, бэк-вокал

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы Europe
Альбомы 1991 года
Альбомы на английском языке